Андрей Алексеевич Я́ковлев (10 ноября 1934, Москва — 13 июня 2012, Санкт-Петербург) — российский советский живописец и график, Народный художник РФ (2006), член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР). Член-корреспондент РАХ (2007).

Биография 
Андрей Алексеевич Яковлев родился 10 ноября 1934 года в Москве. В 1943—1953 годах учился в средней художественной школе имени В. И. Сурикова. В 1953—1956 годах продолжил образование на факультете живописи МГАХИ имени В. И. Сурикова. В 1956 году перешёл в ЛИНЖАС имени И. Е. Репина, который окончил в 1960 году по мастерской Е. Е. Моисеенко с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — жанровое полотно «Метростроевцы».

В 1960—1961 годах после окончания института работал на острове Шпицберген, написав серию картин и книгу «В семи сантиметрах от полюса». Также автор книги «Какомей». В 1961 году работы серии «Шпицберген» были показаны на первой персональной выставке в Мурманске. В 1962 году принят в члены Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

В 1960—1970-е годы много путешествовал по Русскому Северу, посетил Кольский полуостров, Таймыр, Чукотку. За цикл работ, посвящённых Северу, был удостоен серебряной медали ВДНХ СССР «За заслуги в развитии народного хозяйства», медали «За строительство БАМ» и Государственной премии РСФСР имени И. Репина (1979 год, за картину «Счастливая»). Автор картин «Зверобои» (1962), «Рачктина», «Ждущая», «Ярангу строят» (все 1963), «Чукотская весна», «Первенец», «Возвращение охотников»,, «Моржовые шкуры» (все 1964), «Семья», «Вечер» (1965), «Нганасанка» (1966), «Счастливая» (1969), «Счастье» (1975), «Осень на Оредеже» (1976), «День начинается» (1977), «Михаил Павлов, бригадир лесорубов» (1980), «Оредежские щучки» (1987), «Долг памяти» (1988) и других.

На рубеже 80-х и 90-х годов работы Андрея Яковлева в составе экспозиций произведений ленинградских художников были представлены европейским зрителям на целом ряде зарубежных выставок.

В 2004 году в Государственном Русском музее состоялась персональная выставка художника, приуроченная к его 70-летнему юбилею. Произведения Яковлева Андрея Алексеевича находятся в Государственном Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, Италии, Великобритании, Японии, Норвегии, Франции и других странах.

Выставки с участием А. А. Яковлева 
 1964 год (Ленинград): Ленинград. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1964 года.
 1972 год (Ленинград): Наш современник. Вторая выставка произведений ленинградских художников 1972 года.
 1975 год (Ленинград): Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года.
 1976 год (Москва): Изобразительное искусство Ленинграда. Ретроспективная выставка произведений ленинградских художников 1976 года.
 1978 год (Ленинград): Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1978 года.
 1980 год (Ленинград): Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года.
 1988 год (Ленинград): Выставка произведений живописи художников Российской Федерации "Интерьер и натюрморт".
 Февраль 1991 года (Париж): Выставка «Русские художники».
 Апрель 1991 года (Париж): Выставка «Русские художники».
 Декабрь 1991 года (Париж): Выставка «Русские шедевры».
 Январь 1992 года (Париж): Выставка «Санкт-Петербургская школа».
 1997 год (Санкт-Петербург): Выставка «Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. К 65-летию Санкт-Петербургского Союза художников» в ЦВЗ «Манеж».

Примечания

Источники 
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1962. — С.29.
 Ленинград. Зональная выставка. — Л.: Художник РСФСР, 1965. — С.63.
 Аникушин М. Солнце на полотнах // Ленинградская правда, 1964, 3 ноября.
 Колесова О. Две тысячи встреч. На выставке «Ленинград»' // Ленинградская правда, 1964, 4 ноября.
 Копелян Г. Удачи и просчёты молодых // Смена, 1964, 28 ноября.
 Буткевич О. От находок к открытиям. Заметки с выставки «Ленинград» // Советская культура, 1964, 26 декабря.
 Кривенко И. «Ленинград» (раздел живописи) // Художник. 1965, № 3. — С.27-36.
 Вьюнова И. Главный герой — современник // Искусство. 1965, № 3. — С.7.
 Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. — Л.: Художник РСФСР, 1970. — С.32.
 Вторая республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. — М.: Советский художник, 1965. — С.45.
 В. Герценберг. Человек и земля. Обсуждаем выставку «Советская Россия» // Советская культура, 1965, 6 апреля.
 Губарев А., Дмитренко А. В простом, казалось бы, мотиве … // Вечерний Ленинград, 1971, 5 января.
 Колесова О. Широка страна моя … Творческий отчёт ленинградских художников, посвящённый 50-летию образования СССР. // Ленинградская правда, 1972, 23 сентября.
 Арбузов Г. С мыслью о родине // Ленинградская правда, 1972, 10 октября.
 Андрей Яковлев. Выставка произведений. Каталог. — Ленинград: Художник РСФСР, 1974.
 Рощин А. Традиционная осенняя. // Ленинградская правда, 1973, 18 декабря.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1980. — С.28.
 Дмитренко А. Мир современника // Ленинградская правда, 1975, 12 октября.
 Леняшин В. Думая о будущем. Время. Художник. Творчество // Вечерний Ленинград, 1976, 26 января.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л.: Художник РСФСР, 1976. — С.35.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. — Л.: Художник РСФСР, 1982. — С.24.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — С.18.
 Громов Н. Тема вечная, современная // Вечерний Ленинград, 1980, 14 апреля.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — С.27.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 2. — М.: Советский художник, 1979. — С.632.
 Леняшин В. Поиски художественной правды // Художник. 1981, № 1. — С.8-17.
 Левандовский С. Живопись на Ленинградской зональной // Искусство. 1981, № 2. — С.62.
 Шевчук С. Смотреть жизни в лицо. Заметки о живописном разделе выставки ленинградских художников в Манеже // Смена, 1983, 28 декабря.
 Выставка произведений советских художников, посвящённая 150-летию железных дорог страны. Живопись. Графика. Скульптура. Каталог. — М., 1987.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л.: Художник РСФСР, 1987. — С.152.
 Интерьер и натюрморт. Выставка произведений живописи художников Российской Федерации. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1991. — С.56.
 РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ peinture russe : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 18 Fevrier, 1991.
 РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ peinture russe : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 26 Avril, 1991.
 Charmes Russes : catalogue / ARCOLE / Artus-Gridel-Boscher-Flobert. — Paris: Drouot Richelieu, 9 Decembre, 1991. — 64 p.
 ECOLE DE SAINT-PETERSBOURG : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 27 Janvier, 1992.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт-Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — С.301.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — С.395, 397—403, 407, 443. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — СПб.: «Первоцвет», 2007. — С.86.
 80 лет Санкт-Петербургскому Союзу художников. Юбилейная выставка. — СПб.: «Цветпринт», 2012. — С.202.
 Ленинградская школа живописи. Очерки истории''. СПб: Галерея АРКА, 2019.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников

Художники СССР
Художники России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-жанристы России
Художники-портретисты России
Графики СССР
Графики России
Члены Союза художников СССР
Члены-корреспонденты РАХ
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников